Kategori kan syfta på:

 Kategori (matematik) – en struktur bestående av en uppsättning objekt, en uppsättning morfismer och vissa tillordningar av objekt eller morfismer
 Kategori (filosofi) – inom filosofin ett ontologiskt begrepp som betecknar de mest fundamentala sorterna under vilka alla entiteter (allt varande) klassificeras
 Kategori 3-kabel – en standard för oskärmad partvinnad kabel UTP i datornätverk
 Kategori 5-kabel – en standard i nätverksöverföring över kabel
 Kategori 6-kabel – en standard för Gigabit Ethernet som används i datornätverk
 Kategorisering – en grundläggande mekanism hos både människor och djur inom kognitionsvetenskapen
 Kategorisk –gällande alla element i en mängd
 Kategoriska imperativet – en moralfilosofi

Se även
 Kategoria Superiore – den högsta fotbollsdivisionen i Albanien